Kaschube steht für:

 einen Angehörigen des Volkes der Kaschuben

Kaschube ist der Familienname von:

 Ilse Kaschube (* 1953), deutsche Kanutin